Miejscowości w Polsce
 Zapiaski – nazwa niestandaryzowana, osiedle Kraków-Podgórze w Krakowie
 Zapiaski – część wsi Telaki w woj. mazowieckim w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki